РГС — аббревиатура:
 Резервуар горизонтальный стальной — тип резервуара.
 Ручной гранатомёт специальный — обозначение некоторых советских и российских гранатомётов, состоявших на вооружение спецподразделений КГБ, МВД и внутренних войск.
 РГС-50 — 50-мм ручной гранатомёт. 
 РГС-33 — 33-мм ручной гранатомёт. 
 Росгосстрах — одна из крупнейших российских страховых компаний.